Dragoslav Đorđević (političar)
Dragoslav Đorđević (društveno-politički radnik)